Tournedo o Tournedos o Tournedó o Turnedó o similar, puede hacer referencia a:

Geografía, lugares, territorios, localidades 
 Tournedos-Bois-Hubert, localidad y comuna francesa situada en la región de Alta Normandía, departamento de Eure.
 Tournedos-sur-Seine, localidad y comuna francesa situada en la región de Alta Normandía, departamento de Eure.

Arte culinario 
 Turnedó, corte transversal del centro del solomillo de buey o de ternera.
 Turnedó Rossini, receta de turnedó típica de la cocina francesa, supuestamente creada para Gioachino Rossini por Auguste Escoffier.